Елена Владимировна Лебеденко (род. 16 января 1971 года) — российская футболистка и легкоатлетка, специализировавшаяся в многоборье и тройном прыжке. Чемпионка Европы в помещении 1996 года. Участница Олимпиады 1996 года. Чемпионка России в помещении (1996, 1998).

Карьера 
футбольная
В 1993—1994 годах выступала за футбольную команду «Россия» (Хотьково) и за сборную России по футболу.
матчи за сборную России

легкоатлетическая
В июне 1995 года стала серебряным призёром чемпионата России в семиборье.

В августе 1995 года, выступая на чемпионате мира стала 18-й с суммой семиборья 5920 очков.

В феврале 1996 года победила на зимнем чемпионате страны, возглавив рейтинг многоборок.
 
Победитель зимнего чемпионата Европы 1996 года.

В июне 1996 года снова стала серебряным призёром чемпионата России в семиборье.

Елена была включена в сборную России для участия в Олимпиаде 1996 года. Но в Атланте Елена стала лишь 17-й.

В феврале 1998 года снова победила на зимнем чемпионате России, но уже в тройном прыжке.

На зимнем чемпионате Европы 1998 года Елена выступила в секторе для тройного прыжка, где стала третьей.

В июне 1998 года стала серебряным призёром чемпионата России в тройном прыжке.

В марте 1999 года, выступая на зимнем чемпионате мира стала 6-й с результатом 14,59 м.

В июле 1999 года стала серебряным призёром чемпионата России в тройном прыжке.

В феврале 2003 года завоевала серебро на зимнем чемпионате России в тройном прыжке.

Окончила Московский областной педагогический институт.

После окончания спортивной карьеры работала тренером в одном из московских фитнес-клубов сети World Class.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ВФЛА

Многоборцы России
Прыгуны тройным России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Выпускники Московского государственного областного университета
Легкоатлеты Москвы